Tadeusz Jarosz (1920–1998) – polski chirurg
 Tadeusz Jarosz (1931–2011) – polski duchowny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan
 Tadeusz Jarosz – polski polityk, prezydent Lublina